Erdőhát – Felsőpesteshez tartozó falu Hunyad megyében
 Erdőhát – 1929-ben Szentadorjánnal egyesült Zala megyei település – jelenleg Lispeszentadorján része.
 Erdőhát – Tájegység a Szatmári-síkságon.
 Erdőhát – a Felvidék nyugati peremén elterülő tájegység
 Erdőhát – Martonvásár városrésze